Гуд'їр :

 Чарлз Гуд'їр (*1800 — †1860) — американський винахідник, відкривший спосіб вулканізації каучуку
 Goodyear Tire and Rubber Company — американська компанія, найбільший виробник шин
 Гуд'їр — місто в штаті Аризона, США